Arale Norimaki es una protagonista del manga y anime creado por Akira Toriyama, Dr. Slump, una alocada ginoide con forma de niña de 13 años creado por el Dr. Sembei Norimaki. Nadie en Aldea Pingüino sabe que es un androide. También aparece como personaje para los videojuegos Jump Super Stars, Jump Ultimate Stars, Dragon Ball: Origins 2 y Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, los tres primeros para Nintendo DS y este último para PlayStation 2 y Wii.

El androide carece de sentido común, pero cuenta con una fuerza extrema y una personalidad muy enérgica e inocente. Es simpatizante de los animales y la única vez que se le ha visto de mal humor (y triste) fue cuando, tras haber liberado a un oso del zoológico a la vida silvestre, este es atacado por un cazador.

Arale es un robot, por lo tanto no cumple con ninguna de las muchas funciones de los seres vivos (no crece, no se reproduce, no necesita ir al baño, etc.). Se "alimenta" con Robovitamina-A, y le encanta jugar con excrementos. También tiene extraordinarias habilidades en todas las materias escolares a las que asiste (Matemáticas, Biología, deportes, etc.).

También aparece varias veces en el manga y anime Dragon Ball. La primera es cuando Son Goku visita la Aldea Pingüino, en ese momento, Arale vence sin ningún esfuerzo al General Blue. La segunda vez aparece en la película Aventura Mística, venciendo al asesino Tao Pai Pai ayudando a Goku una vez más. La última es cuando Goku está buscando las Dragon Balls y encuentra dos en la Aldea Pingüino, pero se le rompe el Radar del Dragón y Sembei se lo tiene que arreglar, por lo que Goku se queda unos días en el pueblo y Arale le ayuda a vencer a la Patrulla Roja (Red Ribbon).

En abril del año 2016 se anunció que Arale aparecería en el capítulo 43 y 69 de Dragon Ball Super

Efectivamente en el capítulo 69 de Dragon Ball Super, después de vencer a Zamasu; Bulma, Vegeta y Trunks son invitados a una entrega de premios para el mejor invento del mundo patrocinado por Mr. Satan.

Senbei Norimaki (Dr. Slump) es elegido como el mejor inventor, con su robot "número 2", una máquina capaz de crear cosas de la nada solo con los pensamientos del usuario.

Cuando está a punto de recibir el premio, el Dr. Mashirito irrumpe la ceremonia reclamando él porque no fue invitado, curiosamente Norimaki rompe la cuarta pared mostrándole el manga de Dr. Slump y afirmando que el ya estaba muerto, a lo que Mashirito le muestra que es un fantasma.
Mashirito dice que como venganza hizo que Arale se tomara una poción que aumentaría sus ganas de jugar, causando grandes destrozos, aquí es donde Vegeta entra en escena para luchar.

Goku, quien había rechazado ser un guardia de seguridad en la premiación, se encontraba descansando en un árbol cercano cuando de repente ve a Vegeta volando por los aires producto de los golpes de Arale.

Luego de que Arale y Goku se reconocieran (haciendo referencia a su crossover en el pasado) ambos se ponen a luchar, y Goku tiene las de perder.

A Bulma se le ocurre la idea de llamar al dios destructor Bills haciendo que la máquina de Norimaki produzca "la comida más sabrosa del universo".

El plan de Bulma da resultado y Bills llega a la tierra, un confundido Mashirito empieza a gritarle ocasionando que Bills se moleste y use el "Hakai", Whiss afirma que aunque Mashirito sea un fantasma eso no lo hace inmune al poder destructor de Bills.

El Dios destructor entra en euforia al engullir la comida, Arale intenta luchar con él por considerarlo un gato gigante. Bills se molesta y causa una gran onda expansiva, cuando estaba a punto de destruir a Arale, le pide a Whiss llevarlo a su planeta pues la comida le había causado una devastadora diarrea.

Referencias 

Personajes de manga y anime
Dr. Slump